Міжзоряні молекули —  молекули, виявлені в  міжзоряному середовищі.

Двоатомні молекули (СН, СН +, CN) у міжзоряному середовищі були знайдені  оптичними методами наприкінці 30-х років XX століття по лініях поглинання в спектрах  зірок. Тривалий час можливість існування в міжзоряному середовищі молекул з числом атомів більше двох вважалася малоймовірною. Перша багатоатомна молекула, молекула  аміаку (NH3), в міжзоряному середовищі була відкрита групою  Ч. Таунса в 1968 році.

Перша  органічна молекула, формальдегід (Н2 СО), була виявлена в 1969 році. Переважну більшість молекул в  міжзоряному середовищі було відкрито методами  радіоастрономії (обертальна і обертально-коливальна спектроскопія). В даний час надійно ототожнене близько 100 видів міжзоряних молекул з урахуванням молекул різного  ізотопного складу, в тому числі, велика кількість  органічних молекул, що містять до 70  атомів. На даний час найважча багатоатомна молекула, виявлена в міжзоряному середовищі в 2010 році, є молекула фулерена, що складається з 70 атомів.

Особливістю молекулярного складу найщільніших  молекулярних хмар є переважання в них  органічних сполук.
Виявлено представники декількох класів  органічних сполук —  альдегідів,  спиртів, простих і  складних ефірів,  карбонових кислот,  амідів кислот.

Несподіваним було виявлення в  міжзоряному середовищі відносно складних багатоатомних  молекул. Багато з цих сполук (HCN, CH2NH, СН3NH2 і ін.) відомі як активний вихідний матеріал для утворення найважливіших передбіологічних молекул —  амінокислот і  азотистих основ. Це є важливим аргументом на користь універсальності шляхів  хімічної еволюції у Всесвіті.

Міжзоряні молекули з 10 і більше атомами

Див. також 
 Хімічна еволюція

Джерела

Література 
 Таунс Ч.  Межзвездные молекулы // Успехи физ. наук. — 1979. — Вып. 127, № 3. — С. 479—499. 
 Стрельницкий В. С. Межзвездные молекулы. — М.: Знание, 1974.

Ресурси Інтернету 
 Cami, Jan et al., «Detection of C60 and C70 in a Young Planetary Nebula», Science. Vol.329. No.5996. (2010) 1180—1182. 
 
 
 
 
 

Астрохімія
Походження життя
Еволюція
Міжзоряне середовище
Молекули